Longchamp (Costa d'Or), comuna francesa situada a Côte-d'Or.
 Longchamp (Alt Marne), comuna francesa situada a l'Alt Marne.
 Longchamp (Vosges), comuna francesa situada a Vosges.